Los Telares kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Los Telares, Argentina, ort, Santiago del Estero,

Mexiko 

 Los Telares, Mexiko, ort, Veracruz, Zacualpan, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar